De liefde van de man gaat door de maag (album), een album van Ria Valk uit 1975
 De liefde van de man gaat door de maag (single), een single van Ria Valk uit 1974, naamgever voor het gelijknamige album